Die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2010 waren ein Tennis-Hartplatzturnier in Mason bei Cincinnati, das als Turnier der Premier 5-Kategorie Teil der WTA Tour 2010 war und vom 9. bis zum 15. August 2010 ausgetragen wurde.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Janković und im Doppel Cara Black und Liezel Huber. Im Dameneinzel gewann Kim Clijsters das Finale mit 2:6, 7:64, 6:2 gegen Marija Scharapowa und im Doppel die Paarung Wiktoryja Asaranka / Marija Kirilenko mit 7:64, 7:68 gegen Lisa Raymond / Rennae Stubbs.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Mason (Ohio)